

Trzy Siostry 
 Trzy Siostry – grupa skał w Górach Bialskich w Polsce
 Trzy Siostry – 3 turnie w grupie Skał Mirowskich na Wyżynie Częstochowskiej
 Trzy siostry – sztuka Antona Czechowa
 Trzy siostry – amerykański film z 1966 roku
 Trzy siostry – amerykański film z 2005 roku
 Trzy siostry – powieść Alfreda Szklarskiego

Three Sisters 
 Three Sisters – formacja skalna w Górach Błękitnych w Australii
 Three Sisters – miasto w Południowej Afryce
 Three Sisters – góra na wyspie Mahé na Seszelach